Каримгандж — топоним в Индии и Бангладеш:

 Каримгандж — округ в Индии.
 Каримгандж — город в Индии.
 Каримгандж — город в Бангладеш.
 Каримгандж — подокруг в Бангладеш.